est une locution anglaise signifiant « futur sombre ». C'est le nom de plusieurs œuvres ludiques ou de fiction :
 Dark Future (film), film américain de Graydon Clark (1994).
 Dark Future, morceau de John Zorn sur l'album Filmworks XV: Protocols of Zion (2005).
 Dark Future (jeu), un jeu de société de combat de voitures édité par Games Workshop (1988), qui a eu une série d eromans dédiés, Dark Future Series.